Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 odbyła się w dniach 2 – 3 lutego 1964 roku na skoczni Toni-Seelos-Olympiaschanze i trasie biegowej w Seefeld. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 15 km w biegu narciarskim. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Niemiec Georg Thoma, który tym razem zajął trzecie miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Norweg Tormod Knutsen, a srebrny medal zdobył Nikołaj Kisielow z ZSRR.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964
1964